Andrej Igorevics Haritonov,  (Kijev, 1959. július 25. – Moszkva, 2019. június 23.) szovjet-orosz színész.

Filmjei

Mozifilmek 
 На Гранатовых островах (1981)
 Bölcs Jaroszláv (Ярослав Мудрый) (1982)
 Тайны святого Юра (1982)
 Рыцарь белой королевы (1982)
 Csillagom, halálom (Звезда и смерть Хоакина Мурьеты) (1983)
 Тайна «Чёрных дроздов» (1983)
 Ванина Ванини (1983)
 A láthatatlan ember (Человек-невидимка) (1984)
 Конец операции «Резидент» (1986)
 Мама, родная, любимая… (1986)
 И в звуках память отзовётся… (1986)
 Тайна золотого брегета (1988)
 Шаг (1989)
 Загадка Эндхауза (1990)
 Кроткая (1998)
 Любить по-русски 3: Губернатор (1999)
 A Romanovok: Egy cári család (Романовы. Венценосная семья) (2000)
 Марш Турецкого (2002)
  На углу, у Патриарших 3 (2003)
  На углу, у Патриарших 4 (2004)
 Рысак (2005)
 Самый лучший фильм 2 (2009)
 Цветок дьявола (2010)
 Треск (2011)
 Остров ненужных людей (2010)
 Подпоручикъ Рома (2012)

Tv-filmek 
 Овод (1980)
 Ассол (1982)
 Вольный ветер (1983)
 Вот такая история… (1987)
 Следствие ведут ЗнаТоКи. Бумеранг (1987)
 Мне скучно, бес (1993)

Tv-sorozatok 
 Жизнь Клима Самгина (1987, 12 epizódban)
 Раскол (1993)
 Инструктор (2003)
 Грехи отцов (2004)
 Юнкера (2006)
 Молодой Волкодав (2006)
 Обручальное кольцо (2009)
 Голоса (2010)
 Откровения (2012)
 Под прицелом (2014)

Jegyzetek

 

 

1959-ben született személyek
2019-ben elhunyt személyek
Orosz színészek
Szovjet színészek
Kijeviek
Moszkvaiak